Psicossíntese é uma escola de Psicologia fundada pelo psiquiatra italiano Roberto Assagioli.

"A Psicossíntese é um método de desenvolvimento psicológico e de autorrealização para aqueles que se recusam a permanecer escravos de seus próprios fantasmas internos ou das influências externas, e que estão determinados a se tornar mestres de suas próprias vidas." Roberto Assagioli

A Psicossíntese ajuda ao entendimento e ao controlo dos problemas, à melhoria dos relacionamentos, à compreensão das potencialidades criativas, à contribuição interior para um amplo contexto social e planetário e, ainda, à busca do significado e finalidade da vida. Isso leva ao reconhecimento daquilo que é básico na natureza transpessoal ou espiritual de cada ser humano, sugerindo que esse auto-controlo começa com o auto-conhecimento e a auto-compreensão. A Psicossíntese utiliza princípios e técnicas relevantes da consciência pessoal de forma a proporcionar uma abordagem holística centrada no crescimento e desenvolvimento humanos.

A Psicossíntese não utiliza a palavra espiritual conectada com assuntos religiosos ou de espiritualidade mas, sim, no sentido de atividades que conduzem à progressão dos seres humanos em direção ao seu desenvolvimento.

Um princípio elementar da Psicossíntese é aquele de que somos dominados por tudo aquilo com que nos identificamos; e que podemos dominar, controlar e utilizar tudo aquilo com que nos desidentificamos.

Bibliografia
 ASSAGIOLI, Roberto. O Ato da Vontade. Ed. Cultrix, São Paulo, Brasil.
 ASSAGIOLI, Roberto. Os sete tipos humanos. Ed. Totalidade, São Paulo, Brasil.
 ASSAGIOLI, Roberto. Psicossíntese: Manual de princípios e técnicas. Ed. Cultrix, São Paulo, Brasil.
 FERRUCCI, Piero. O Que Podemos Vir a Ser. Ed. Totalidade, São Paulo, Brasil.
 D'ALCOR, João. Psicossíntese: uma Psicologia Integral. Edições Colibri, Lisboa, Portugal.
 FIRMAN, John e Gila, Ann. Psicoterapia do Amor: A Psicossíntese na Prática. Cultrix, São Paulo, Brasil.
 PARFITT, Will. Elementos da Psicossínteses. Ediouro, Rio de Janeiro, Brasil.
 CADDY, Eileen; PLATTS, David Earl. O Amor Como Escolha/Escolhendo Amar. Brasil/Portugal.

Psicologia transpessoal
Psicologia humanista
Psicologia de sistemas